

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Foligno ha scontato 4 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
L'Aquila ha scontato 1 punto di penalizzazione in seguito all'inchiesta Dirty Soccer 3.

Il Foligno è stato escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia a disputare gare ufficiali; essendo stato escluso durante il girone di ritorno le partite rimanenti sono state considerate perse a tavolino con il punteggio di 0-3.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Bisceglie ha scontato 3 punti di penalizzazione.
L'Agropoli ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Madre Pietra Daunia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C 2017-2018.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
      Retrocessa in Eccellenza 2017-2018.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.

Note:
Il Due Torri ha scontato 8 punti di penalizzazione.
La Palmese ha scontato 4 punti di penalizzazione.
L'Aversa Normanna ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Rende è stato poi ripescato in Serie C 2017-2018 a completamento di organico.

Il Roccella è stato poi ripescato in Serie D 2017-2018 a completamento di organico.

Il Due torri è stato escluso dal campionato alla 20ª giornata in seguito la quarta rinuncia a disputare gare ufficiali; essendo stato escluso durante il girone di ritorno le partite rimanenti sono state considerate perse a tavolino con il punteggio di 0-3.

Risultati

Calendario

Tabellone

Spareggi

Spareggio per il 15º posto 
Nella eventualità che due o più squadre occupino, al termine del corrente campionato il 16º posto con un distacco dalla 13ª classificata pari o superiore ad 8 punti. Nella fattispecie poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di una retrocessione diretta nel campionato di categoria inferiore, questo Dipartimento, in applicazione con quanto previsto dall’art.51 delle N.O.I.F. (formazione delle classifiche), ha stabilito che a fronte di tale eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per definire la squadra che a seguito del distacco pari o superiore ad 8 punti dalla 13ª classificata è retrocessa direttamente senza la disputa dei play-out..

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2016-2017
 Serie D 2016-2017 (gironi A-B-C)
 Serie D 2016-2017 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2016-2017

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2016